Miejscowości w USA:
 Manassas – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Tattnall
 Manassas – miasto w stanie Wirginia